Krankenhaus Rotes Kreuz steht für:

 Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck, Fachkrankenhaus für Geriatrie
 Krankenhaus Rotes Kreuz Vilnius, Litauen
 Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen

Siehe auch:
 DRK Kliniken Berlin, Zusammenschluss von Krankenhäusern
 Rotes Kreuz – ein Überblick